C76 steht für:
 Chrysler C76, ein PKW-Modell aus den 1950er und 60 Jahren
 HMS Newcastle (C76), ein leichter Kreuzer der britischen Royal Navy
 Nervenscheidentumor, ICD-Code der Erkrankung
 Caldwell 76, ein offener Sternhaufen und Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C76 steht für:
 Fullerene, sphärische Moleküle aus 76 Kohlenstoffatomen

C-76 steht für:
 C-76 Caravan, ein US-amerikanisches Tiefdeckertransportflugzeug im Zweiten Weltkrieg

C76